MTT ist die Abkürzung für:

 Medizinische Trainingstherapie
 MTT-Test
 der „MTT“ genannte amerikanische Dirigent Michael Tilson Thomas

MTT